

Cinema 
 Blood Orange – film del 1953 diretto da Terence Fisher
 Blood Orange – film del 2016 diretto da Toby Tobias

Musica 
 Blood Orange – progetto musicale di Dev Hynes, musicista inglese

Pagine correlate 
 Blood Oranges